«Move To Memphis» — сингл норвезького гурту a-ha, випущений 1991 року, який увійшов до компіляційного альбому «Headlines and Deadlines», а також студійного альбому «Memorial Beach» 1993 року.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Композиції

7"

12"

CD 
 Німеччина 5"

 Японія 3"

 Японія 5"

Presenta solamente a Move To Memphis (4:15)

 Велика Британія 5"

 Велика Британія промо 5"

Посилання 
 Офіційне відео «Move To Memphis» на YouTube

Сингли 1991
Пісні a-ha